Ludwin bezeichnet

Vornamen
(auch Leodewin, Lutwin, Liutwin)
 Ludwin von Trier († 717), Bischof von Trier, Reims und Laon, Heiliger, siehe Liutwin (Trier)
 Ludwin von Siersberg (16. Jhd.), Herr von Dillingen
 Friedrich Wilhelm Ludwin Mäckler (1852–1913), Stadtbaurat in Koblenz

Familienname
 Hans Ludwin (14. Jhd.), Patrizier, siehe Hans Lutwin

Orte und Gemeinden
 Ludwin (Powiat Łęczyński), Dorf und Sitz der Gmina Ludwin in der Woiwodschaft Lublin in Polen
 Gmina Ludwin, eine Landgemeinde im Powiat Łęczyński der Woiwodschaft Lublin in Polen

Siehe auch
 Lutwin